Сан Матео Нехапам има више значења:

 Општина Сан Матео Нехапам (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Матео Нехапам (Сан Матео Нехапам, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику